Карпи се може односити на:

 Карпи, град у округу Модена, Емилија-Ромања, Италија
 , село у Јаворовском рејону, Лавовска област, Украјина
 , дачко племе